Alexander Schwab (1887-1943), journaliste, communiste conseilliste et résistant allemand ;
 Andreas Schwab (né en 1973), homme politique allemand ;
 Arthur Schwab (1896-1945), athlète suisse ;
 Carina Schwab (née en 1990), lugeuse allemande ;
 Charles M. Schwab (1862-1939), homme d'affaires américain ;
 Charlotte Schwab (née en 1952), actrice suisse ;
 Claude Schwab (né en 1935), architecte français ;
 Corey Schwab (né en 1970), joueur et entraîneur de hockey sur glace américain ;
 Diana Schwab (née en 1982), karatéka suisse ;
 Éric Schwab (1910-1977), photographe et correspondant de guerre français ;
 Erwin Schwab (né en 1964), astronome amateur allemand ;
 Friedrich Schwab (1803-1869), militaire et archéologue suisse ;
 Fritz Schwab (1919-2006), athlète suisse ;
 Günther Schwab (1904-2006), écrivain, essayiste et scénariste autrichien ;
 Gustav Schwab (1792-1850), écrivain allemand ;
 Hanni Schwab (1922-2004), archéologue préhistorienne fribourgeoise suisse ;
 Hubert Schwab (né en 1982), coureur cycliste suisse ;
 Keith Schwab (1968-), physicien américain ; 
 Klaus Schwab (né en 1938), ingénieur et économiste allemand ;
 Léon Schwab (1862-1962), homme politique français,
 Marx Schwab (a vécu au ), orfèvre allemand ;
 Michael Schwab (1853-1898), militant syndicaliste et anarchiste américain ;
 Moïse Schwab (1839-1918), linguiste, traducteur, historien et bibliothécaire français ;
 Nicole Schwab (née en 1975), entrepreneure suisse ;
 Otto Schwab (né avant 1916 et mort après 1941), joueur et entraîneur de football allemand ;
 Pierre Schwab (1901-1986), producteur et réalisateur français ;
 Philippe Schwab (né en 1964), haut fonctionnaire suisse, secrétaire général de l'Assemblée fédérale ;
 Raymond Schwab (1884-1956), homme politique français ;
 Shimon Schwab (1908-1995), rabbin orthodoxe américain, d'origine allemande ;
 Stefan Schwab (né en 1987), athlète allemand ;
 Susan Schwab (née en 1955), femme politique américaine ;
 Thomas Schwab (né en 1962), lugeur ouest-allemand ;
 V. E. Schwab (1987-), auteure américaine de fantasy.
 Werner Schwab (1958-1994), dramaturge autrichien.

Ce nom peut également désigner le nom d'une ancienne chaîne de grands magasins de l'Est de la France (notamment implantés à Mulhouse, Belfort et Héricourt), fondée par Emmanuel Schwab, vendue au groupe Nouvelles Galeries au début des années 1980.

Voir aussi 
 
 
 Souabe
Patronyme juif